MAA poate fi:

 Ministerul Agriculturii și Alimentației, minister din România
 Mathematical Association of America